Moment of Glory () — сборник немецкой рок-группы Scorpions, записанный совместно с Берлинским Филармоническим оркестром, вышедший в 2000 году. Альбом включает песни из репертуара группы Scorpions в новой аранжировке, классические интерлюдии, кавер-версию и новый сингл «Moment of Glory».

Об альбоме 
Предвестником грядущих событий стало выступление Scorpions по приглашению немецкого правительства на концерте, прошедшем перед Бранденбургскими воротами в Берлине 11 ноября 1999 года, на 10 годовщину объединения Германии. «Wind of Change» вместе со Scorpions исполняли 166 виолончелистов, а солировал выдающийся виолончелист-виртуоз Мстислав Ростропович.

Первоначально сделать аранжировки попросили английского композитора Эндрю Пауэлла, а Майкл Кэймен рассматривался для работы с оркестровым материалом. После того, как последний отказался от работы, чтобы работать с группой Metallica над их альбомом S&M, выбор пал на австрийского аранжировщика и дирижёра .

В январе 2000 года Scorpions вместе с Кристианом Колоновицем начали студийную запись в Вене. Берлинский филармонический оркестр записал свои партии в апреле. Окончательно альбом был микширован в апреле-мае 2000 года в Galaxy Studios в Бельгии.

Главный трек «Moment of Glory» из одноимённого альбома был написан как гимн к выставке EXPO 2000, которая проходила на родине основателей группы Scorpions в Ганновере (Германия).

Список композиций

Живые выступления и DVD 

Концертная программа Moment of Glory была впервые представлена на выставке в Ганновере в июне 2000 года с Берлинским Филармоническим оркестром под управлением Кристиана Колоновица. Выступление было снято на видео и затем выпущено на VHS и Video CD в декабре 2000 году.

В ходе короткого турне по России и странам Балтии в 2001 году дирижёрами посменно выступали Кристиан Колоновиц и Скотт Лоутон.

Участники записи 
 Scorpions
 Клаус Майне — основной вокал
 Рудольф Шенкер — ритм-гитара
 Маттиас Ябс — соло-гитара
 Ральф Рикерманн — бас-гитара
 Джеймс Коттак — ударные, перкуссия

 приглашённые музыканты
 Берлинский филармонический оркестр под управлением Кристиана Колоновица
 Дзуккеро — вокал в «Send Me An Angel»
 Лин Лихти — вокал в «Here in My Heart»
 Рэй Уилсон — вокал в «Big City Nights»
 Гюнтер Беккер — ситар в «Lady Starlight»
 Stefan Schrupp — программирование
 Gumpoldtskirchener Spatzen (Вена) — детский хор в Moment of Glory
 Винc Пирилло, Кай Питерсен, Майкл Перфлер — хор в «Moment of Glory»
 Сьюзи Уэбб, Зоэ Николас, Рита Кампбелл, Мелани Маршалл — бэк-вокал

 технический персонал
 Кристиан Колоновиц — продюсирование, аранжировки
 Хартмут Пфаннмюллер — звукоинженер, микширование
 Йорг Стеинфад, Мартин Бём, Рорy Кушнен, Герт Якобс, Мирко Бецци — звукоинженеры
 Ян Купер — мастеринг

Чарты

Альбом

Синглы

Литература

Примечания 

Альбомы на английском языке
Рок-альбомы, записанные с симфоническим оркестром
Видеоальбомы 2000 года